Cotter – città dell'Arkansas
Cotter – città dell'Iowa